Die Abierto Mexicano Telcel 2006 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 25. Februar bis 4. März 2006 statt.

Im Einzel gewann Anna-Lena Grönefeld gegen Flavia Pennetta mit 6:1, 4:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Meghann Shaughnessy mit 6:1 und 6:3 gegen Shinobu Asagoe / Émilie Loit.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Acapulco